Catharina van Habsburg (1256-1282), jongste kind van Rooms koning Rudolf I en Gertrude van Hohenburg
 Catharina van Habsburg (1320-1349), dochter van Leopold I van Habsburg
 Catharina van Oostenrijk (1507-1578), postume dochter van Filips de Schone en Johanna van Castilië